New Bedford kan syfta på:

 New Bedford – en stad i Bristol County, Massachusetts
 New Bedford, Illinois
 New Bedford, New Jersey
 New Bedford, Ohio
 New Bedford, Pennsylvania